Expozițiile Salonului Oficial de pictură și sculptură au reînceput în anul 1924 în condițiile în care la sfârșitul secolului al XIX și în primii ani ai secolului al XX-lea, Expozițiile artiștilor în viață au încetat să se mai organizeze datorită apariției pe scena artelor din România a diferitelor organizații și societăți artistice dintre care s-au remarcat Societatea Ileana, Societatea „Cercul artistic” și nu în ultimul rând Tinerimea artistică, cea care a coagulat interesele artiștilor români începând din anul 1901, cu o perioadă de inactivitate în timpul primului război mondial, și până în anul 1947 când s-a desființat. Constantin I. Stăncescu a revitalizat Expozițiile artiștilor în viață în anul 1894 prin organizarea la Ateneul Român a primei Expoziții a artiștilor în viață pe care a intitulat-o Salon. Stăncescu a coordonat mai multe expoziții până în 1899, an în care se retrage de la conducerea Școlii de Belle Arte și de la cea a salonului.

Salonul Oficial a avut încă de la înființare susținerea lui George Demetrescu Mirea și se organiza în primăvara fiecărui an. Începând din anul 1928 a luat ființă și Salonul Oficial de desen și gravură, organizat toamna, al cărui promotor și susținător a fost Jean Alexandru Steriadi, cel care a fost ani de-a rândul vicepreședintele manifestării.

În continuare, este prezentată componența juriilor manifestărilor expoziționale, laureații și artiștii participanți în perioada 1924-1944 după analiza pe care istoricul de artă Petre Oprea a făcut-o și a publicat-o în anul 2007.

Juriile Saloanelor Oficiale

Saloanele Oficiale de pictură și sculptură

 Anul 1924
Juriul:
Președinte - George Demetrescu Mirea
Vicepreședinte - Frederic Storck
Membri: Constantin Artachino, Auguste Baillayre, Marius Bunescu, Ștefan Dimitrescu, Ion Jalea, Ion Minulescu, George Demetrescu Mirea, Alexandru Popp, Jean Alexandru Steriadi, Arthur Verona.
Premiul național acordat lui George Demetrescu Mirea.

 Anul 1925
Juriul:
Președinte - Ștefan Popescu
Vicepreședinte - Gheorghe Petrașcu
Membri - Ștefan Dimitrescu, Ion Jalea, Gheorghe Petrașcu, Costin Petrescu, Ștefan Popescu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Frederic Storck, Ion Theodorescu Sion, Ioan Thorma
Premiul național acordat lui Gheorghe Petrașcu.

 Anul 1926
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Artelor
Vicepreședinte - Frederic Storck
Membri - Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, Cornel Medrea, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Ion Theodorescu Sion, Nicolae Tonitza
Premiul național acordat lui Theodor Pallady.
 Anul 1927
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Ion Jalea, Cornel Medrea, Cornel Michăilescu, Gheorghe Petrașcu, Jean Alexandru Steriadi, Frederic Storck, Francisc Șirato
Premiul național acordat lui Dimitrie Paciurea.
 Anul 1928
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Artelor
Vicepreședinte - Frederic Storck
Membri - Octav Băncilă, Ion Jalea, Cornel Medrea, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Popescu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Frederic Storck, Ion Theodorescu Sion
Premiul național acordat lui Ștefan Popescu.

 Anul 1929
Juriul:
Președinte - Aurel Vlad - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Marius Bunescu
Membri - Petre Antonescu (arh.), State Ciortan (arh.), Constantin Iotzu (arh.), Ion Jalea, Cornel Medrea, Cornel Michăilescu, George Demetrescu Mirea, Costin Petrescu, Tache Soroceanu, Frederic Storck, Arthur Verona
Premiul național acordat lui Gabriel Popescu.

 Anul 1930
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Artelor
Vicepreședinte - Gheorghe Petrașcu
Membri - Marius Bunescu, Oscar Han, Constantin Iotzu (arh.), Ion Jalea, Cornel Medrea, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Popescu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Frederic Storck, Arthur Verona
Premiul național acordat lui Jean Alexandru Steriadi.

 Anul 1931
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Artelor
Vicepreședinte - Jean Alexandru Steriadi
Membri - Cecilia Cuțescu Storck, Ștefan Dimitrescu, Oscar Han, Petre Iorgulescu Yor, Ion Jalea, Cornel Medrea, Jean Alexandru Steriadi, Ion Theodorescu Sion, Nicolae Tonitza, Arthur Verona
Premiul național acordat lui ? - nu există date.

 Anul 1932
Juriul:
Președinte - Arthur Verona
Vicepreședinte - Arthur Verona
Membri - Cecilia Cuțescu Storck, Oscar Han, Ion Jalea, Cornel Medrea, Dumitru Paciurea, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Ion Theodorescu Sion, Horia Theodoru (arh.), Nicolae Tonitza
Premiul național acordat lui ? - nu există date.

 Anul 1933
Juriul:
Președinte - Dimitrie Gusti - Ministrul Instrucției, Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Ion Jalea, Cornel Medrea, Gheorghe Petrașcu, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Șirato, Ion Theodorescu Sion, Arthur Verona
Premiul național acordat lui ? - nu există date.

 Anul 1934
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Artelor
Vicepreședinte - Marius Bunescu
Membri - Petre Antonescu (arh.), Marius Bunescu, Oscar Han, Ion Jalea, Cornel Medrea, Tache Soroceanu, Francisc Șirato, Ion Theodorescu Sion, Arthur Verona
Premiul național acordat lui ? - nu există date.

 Anul 1935
Juriul:
Președinte - Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Ion Jalea, Cornel Medrea, Camil Ressu, Tache Soroceanu, Ion Theodorescu Sion, Arthur Verona
Premiul național acordat lui ? - nu există date.
 Anul 1936
Juriul:
Președinte - Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Petre Iorgulescu Yor, Ion Jalea, Cornel Medrea, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Corneliu Themeli
Premiul național acordat lui ? - nu există date.
 Anul 1937
Juriul:
Președinte - Victor Iamandi - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Ion Jalea, Cornel Medrea, Camil Ressu, Corneliu Themeli, Jean Alexandru Steriadi, Arthur Verona
Premiul național acordat lui Ion Theodorescu Sion.
 Anul 1938
Juriul:
Președinte - Victor Iamandi - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Petre Iorgulescu Yor, Ion Jalea, Cornel Medrea, Camil Ressu, Ion Theodorescu Sion, Corneliu Themeli, Arthur Verona
Premiul național acordat lui Marius Bunescu.
 Anul 1939
Juriul:
Președinte - Nicolae Zigre - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, T, N, Ioanițiu, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Ion Theodorescu Sion, Corneliu Themeli, Arthur Verona
Premiul național acordat lui ? - nu există date.

 Anul 1940
Juriul:
Președinte - Ion Nistor - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Jean Alexandru Steriadi
Membri - Marius Bunescu, Nicolae Dărăscu, Ion Jalea, Camil Ressu, Corneliu Themeli, Arthur Verona
Premiul național acordat lui Camil Ressu.
 Anul 1941
Juriul:
Președinte - Radu R. Rosetti - Ministrul Instrucției, Educației, Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Jean Alexandru Steriadi
Membri - Nicolae Dărăscu, Ion Jalea, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Șirato, Corneliu Themeli, Arthur Verona
Premiul național acordat lui Ion Jalea.
 Anul 1942
Juriul:
Președinte - Ion Petrovici (profesor) - Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor
Vicepreședinte - Jean Alexandru Steriadi
Membri - Adam Bălțatu, Marius Bunescu, Nicolae Dărăscu, Ion Jalea, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Eustațiu Stoenescu, Nicolae Stoica, Corneliu Themeli
Premiul național acordat lui Eustațiu Stoenescu.
 Anul 1943
Juriul:
Președinte - Ion Petrovici (profesor) - Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor
Vicepreședinte - Nicolae Dărăscu
Membri - Lucian Grigorescu, Nicolae Dărăscu, Ion Jalea, Ion Mihail, Mihai Onofrei, Ioan Gr. Popovici, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi
Premiul național nu s-a acordat.
 Anul 1944
Juriul:
Președinte - Ion Petrovici (profesor) - Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor
Vicepreședinte - Nicolae Dărăscu
Membri - Adam Bălțatu, Nicolae Dărăscu, Dumitru Ghiață, Ion Jalea, Alexandru Moscu, Eustațiu Stoenescu, Nicolae Stoica, Corneliu Themeli
Premiul național nu s-a acordat.

Saloanele Oficiale de toamnă - desen, gravură

 Anul 1928
Juriul:
Președinte - Ion Minulescu - Director General al Apelor
Vicepreședinte - Gabriel Popescu
Membri - Marius Bunescu, Cecilia Cuțescu-Storck, Gheorghe Petrașcu, Gabriel Popescu, Camil Ressu, Francisc Șirato
 Anul 1929
Juriul:
Președinte -  - Ion Minulescu
Vicepreședinte - nu s-a numit
Membri - Gheorghe Petrașcu, Jean Alexandru Steriadi, Frederic Storck
 Anul 1930
Juriul:
Președinte -  - Ion Minulescu
Vicepreședinte - nu s-a numit
Membri - Jean Alexandru Steriadi, Arthur Verona
 Anul 1931
Juriul:
Președinte - Ștefan Popescu
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Ion Minulescu, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Ion Theodorescu Sion, Arthur Verona
 Anul 1932
Juriul:
Președinte - Dimitrie Gusti - Ministrul Instrucției, Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Arthur Verona
Membri - Gheorghe Petrașcu, Jean Alexandru Steriadi, Frederich Storck, Ion Theodorescu Sion, Nicolae Tonitza
 Anul 1933
Juriul:
Președinte - Dimitrie Gusti
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Ștefan Popescu, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Șirato, Ion Theodorescu Sion, Arthur Verona
 Anul 1934
Juriul:
Președinte - Marius Bunescu
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Șirato, Ion Theodorescu Sion
 Anul 1935
Juriul:
Președinte - Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi
 Anul 1936
Juriul:
Președinte - Victor Iamandi - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, Gheorghe Petrașcu, Jean Alexandru Steriadi, Arthur Verona
 Anul 1937
Juriul:
Președinte - Victor Iamandi
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Gheorghe Petrașcu
 Anul 1938
Juriul:
Președinte - Nicolae Colan - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Ion Theodorescu Sion
Membri - Marius Bunescu, T. N. Ioanițiu, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Ion Theodorescu Sion
 Anul 1939
Juriul:
Președinte - Ion Marin Sadoveanu - Subsecretar de Stat al Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Gheorghe Petrașcu
Membri - Gheorghe Petrașcu, Jean Alexandru Steriadi, Eustațiu Stoenescu, Ion Theodorescu Sion
 Anul 1940
Juriul:
Președinte - Vladimir Dumitrescu - Secretar General al Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Jean Alexandru Steriadi
Membri - Alexandru Basarab, Marius Bunescu, Jean Alexandru Steriadi, Nicolae Stoica
 Anul 1941
Juriul:
Președinte - Ion Antonescu - Mareșal al României și Conducătorul Statului, Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor
Vicepreședinte - Marius Bunescu
Membri - Marius Bunescu, Nicolae Dărăscu, Ștefan Popescu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi
 Anul 1942
Juriul:
Președinte - Ion Petrovici - Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor
Vicepreședinte - Jean Alexandru Steriadi
Membri - Nicolae Dărăscu, Dumitru Ghiață
 Anul 1943
Juriul:
Președinte - Ion Petrovici - Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor
Vicepreședinte - Nicolae Dărăscu
Membri - Catul Bodan, Dumitru Ghiață, Ion Irimescu, Jean Alexandru Steriadi
 Anul 1944
Juriul:
Președinte - Gheorghe Popp - Ministrul Cultelor și Artelor
Vicepreședinte - Francisc Șirato
Membri -Marius Bunescu, Alexandru Ciucurencu,  Ion Irimescu, Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Șirato

Lista artiștilor participanți
Legenda:
 O - participanți la Saloanele Oficiale de pictură și sculptură care se desfășurau în primăvara fiecărui an;
 G - participanți la Saloanele de Grafică ce se  desfășurau în toamna fiecărui an;
 O-G - Participanți prezenți și la expozițiile din primăvară și din toamnă.

Referințe

Bibliografie
 Petre Oprea: Expozanți la Saloanele Oficiale de pictură, sculptură, grafică 1924 – 1944, Direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, București 2007

Legături externe
 Virginia Barbu: Saloanele de desen și gravură din perioada interbelică - pe www.scia.ap.istoria-artei.ro, accesat 20 iulie 2018
 www.cimec.ro: Salonul Oficial de desen, gravură, pictură, afiș - accesat 20 iulie 2018

Liste de artiști români